Sarnów steht für:
 Sarnów (Tuszów Narodowy), Dorf in der Gemeinde Tuszów Narodowy, Powiat Mielecki, Woiwodschaft Karpatenvorland
 Sarnów (Widawa), Dorf in der Gemeinde Widawa, Powiat Łaski, Woiwodschaft Łódź
 Sarnów (Dalików), Dorf in der Gemeinde Dalików, Powiat Poddębicki, Woiwodschaft Łódź
 Sarnów (Stanin), Dorf in der Gemeinde Stanin, Powiat Łukowski, Woiwodschaft Lublin
 Sarnów (Gniewoszów), Dorf in der Gemeinde Gniewoszów, Powiat Kozienicki, Woiwodschaft Masowien
 Sarnów (Rybno), Dorf in der Gemeinde Rybno, Powiat Sochaczewski, Woiwodschaft Masowien
 Sarnów (Byczyna) (dt. Sarnau), Dorf in der Gemeinde Byczyna (Pitschen), Powiat Kluczborski, Woiwodschaft Oppeln
 Sarnów (Psary), Dorf in der Gemeinde Psary, Powiat Będziński, Woiwodschaft Schlesien
 Sarnów (Toszek) (Sarnau), Dorf in der Gemeinde Toszek (Tost), Powiat Gliwicki, Woiwodschaft Schlesien

Siehe auch:
 Sarnow (Begriffsklärung)
 Sarnau